O nome Perón pode se referir a:

 Juan Domingo Perón - presidente da Argentina em 3 ocasiões (morto em 1974)
 Eva Duarte Perón - A primeira esposa de Juán Perón, mais conhecida como Evita Perón, falecida em 1952
 María Estela Martínez de Perón, segunda mulher de Perón, presidente do país (1974 a 1976) deposta por golpe militar.
 J. Peron - Artista - Músico - Cantor - Ator - atualmente imitador do maior ícone do Rock Nacional Raul Seixas.

Desambiguação